Seike ist der Familienname folgender Personen:

 Chie Seike (* 1974), japanische Beachvolleyballspielerin
 Kiko Seike (* 1996), japanische Fußballspielerin
 Kiyoshi Seike (1918–2005), japanischer Architekt
 Tomio Seike (* 1943), japanischer Fotograf